Воль:

Топонимы 
 Воль (приток Большой Визинги) — река в России
 Воль (приток Вычегды) — река в России
 Воль (приток Малой Визинги) — река в России
 Воль (приток Северной Кельтмы) — река в России
 Воль — деревня в Усть-Куломском районе Республики Коми

Фамилия 
 Воль, Александар (род. 1963) — австралийский шахматист.
 Воль, Анатолий Яковлевич (1896—?) — советский живописец. 
 Воль, Станислав (1912—1985) — польский кинорежиссёр, сценарист, оператор и продюсер.

См. также